Nagy Ernő (1853–1921) jogász, az MTA tagja
Nagy Ernő (1898–1977) olimpiai bajnok vívó
Nagy Ernő (1917–1969) gépészmérnök
Nagy Ernő (1918–2005) vasesztergályos, gyáriparos, szociáldemokrata politikus, '56-os forradalom-kutató
Nagy Ernő (1926–) festőművész 
Nagy Ernő (1949) karnagy, tanár
Nagy Ernő (1970) rendező, operatőr, dramaturg

Jegyzetek